Otto Braune ist der Name folgender Personen:

* Otto Braune (Komponist) (1811–1884), deutscher Komponist und Kantor
 Otto Braune (Maler) (1865–1945), deutscher Maler
 Otto Braune (Fußballspieler) († 1916), deutscher Fußballspieler